

Personen 
Heinz Burt, Brits basgitarist en zanger
Heinz Fischer, bondspresident van Oostenrijk tussen 2004 en 2016
Heinz Flohe, Duits voetballer 
Heinz Guderian, Duits generaal
Heinz G. Konsalik, Duits schrijver
Heinz Hermann, Zwitsers voetballer
Heinz Hermann Polzer, echte naam van Drs. P, liedjesschrijver en zanger
Heinz Stuy, Nederlands voetballer
Heinz Winkler, Oost-Duits politicus
Johann Georg Christoph Heinz, glasfabrikant
Marek Heinz, Tsjechisch voetballer
Teresa Heinz Kerry, vrouw van Amerikaans presidentskandidaat John Kerry

Organisaties 
H.J. Heinz Company, een voedingsmiddelenconcern

Overige 
Heinz (strip), een strip
Heinz aus Wien, een Oostenrijkse band
Heinz-dilemma